Giuseppe Valentino è il nome di più persone:

 Giuseppe Valentino – governatore di Sassari e del Logudoro dal 1802 al 1803
 Giuseppe Valentino (1865-1943) – deputato del Regno d'Italia e sindaco di Reggio Calabria
 Giuseppe Valentino (1926-1988) – fondatore del Premio Ischia internazionale di giornalismo
 Giuseppe Valentino (1945- ) – parlamentare di Alleanza Nazionale
 Giuseppe Valentino (1990- ) – pallanuotista italiano